Анатолий Александрович Стекольников: Стекольников, Анатолий Александрович (род. 1937) — советский и российский энтомолог.
 Стекольников, Анатолий Александрович (род. 1956) — российский учёный-ветеринар.